Jméno a příjmení Mark Schultz nosí více různých osob:

 Mark Schultz (spisovatel) (* 1955) – americký spisovatel
 Mark Schultz (zápasník) (* 1960) – americký zápasník
 Mark Schultz (hudebník) (* 1970) – americký hudebník